Pariah, un jeu vidéo de tir à la première personne développé par Digital Extremes et édité par Groove Games, sorti en 2005 ;
Pariah, un film américain réalisé par Dee Rees, sorti en 2011.

Homonymie de titre